Lepenac (rijeka), rijeka na Kosovu
 Lepenac (Mojkovac, Crna Gora), naselje u općini Mojkovac, Crna Gora